Konstanty Ostrogski (ok. 1460-1530) – hetman najwyższy litewski, kasztelan wileński, wojewoda trocki
 Konstanty Konstantynowicz Ostrogski (zm. 1588) – krajczy litewski, podczaszy litewski
 Konstanty Wasyl Ostrogski (1526-1608) – wojewoda kijowski, marszałek ziemi wołyńskiej
 Konstanty Ostrogski (zm. 1618) – starosta perejasławski